Бори́с Степа́нов:
 Степанов, Борис Александрович (1908 — после 1985) — советский футболист.
 Степанов, Борис Андреевич (1930—2007) — советский боксёр.
 Степанов, Борис Григорьевич (1941—2017) — советский радиолюбитель, конструктор и журналист, главный редактор журнала «Радиолюбитель. Вестник СРР».
 
 
 Степанов, Борис Николаевич (1919—2009) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Степанов, Борис Степанович (1906—1973) — генерал-майор юстиции.